

Список папирусов Ветхого Завета 
 → Оксиринхские папирусы

Ветхий Завет